Первый кадетский корпус:

 Первый Московский кадетский корпус — военно-учебное заведение в Москве
 Первый кадетский корпус — военно-учебное заведение в Санкт-Петербурге
 Первый Русский Великого Князя Константина Константиновича кадетский корпус — русское начальное военно-учебное заведение, существовавшее на территории Королевства Югославия с 1920 по 1944 годы.